Иосиф — имя нескольких христианских мучеников:
 Иосиф Персидский, священномученик, память 3 ноября
 Иосиф Персидский (мученик), память 20 ноября